Andrews (Carolina do Norte)
Andrews (Carolina do Sul)
Andrews (Flórida)
Andrews (Indiana)
Andrews (Texas)
Andrews Air Force Base

Pessoas
Henry Charles Andrews

Ver também 
Andrew

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos